Abaixo a lista de episódios com descrição, da 1ª temporada da série brasileira Julie e os Fantasmas, que foi exibida na Bandeirantes e na Nick.

Temporadas

Episódios

1ª Temporada: 2011-2012 
 Foi gravada entre 11 de agosto de 2011 e 11 de fevereiro de 2012.
 A temporada é composta de 26 episodios.
 Mariana Lessa, Bruno Sigrist, Marcelo Ferrari e Fábio Rabello estão presentes em todos os episódios.
 Por um erro da Nick, os três ultimos episódios, não foram exibidos no dia 22 de abril no lugar foram exibidos reprises.
 O fim da temporada acabou sendo exibida na Nickelodeon Brasil no dia 29 de Abril de 2012.

Ver também 

Julie e os Fantasmas

Listas de episódios de séries de televisão do Brasil
Julie e os Fantasmas (1ª temporada)

es:Anexo:Episodios de Julie y los Fantasmas